Rotsspringers (Petrodromus) zijn een geslacht van zoogdieren uit de familie van de springspitsmuizen (Macroscelididae). De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Wilhelm Peters in 1846. Het geslacht is monotypisch en wordt slechts vertegenwoordigd door de viertenige olifantspitsmuis (Petrodromus tetradactylus).

Voorkomen 

De soort komt voor in delen van Afrika en leeft in de landen Congo-Kinshasa, Kenia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, mogelijk in Angola en Swaziland.

Springspitsmuizen